Dell’Acqua ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Dell’Acqua (* 1938), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Alessandro Dell’Acqua (* 1962), italienischer Modeschöpfer
 Angelo Dell’Acqua (1903–1972), vatikanischer Kurienkardinal
 Antonio Acqua (1893–1966), italienischer Schauspieler
 Arnaldo Dell’Acqua (* 1938), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Cesare Dell’Acqua (1821–1905), italienischer Maler
 Eva Dell’Acqua (1856–1930), belgische Sängerin (Koloratursopran) und Komponistin
 Giovanni Battista Dell’Acqua (1788–1868), italienischer Kunstmaler
 Ottaviano Dell’Acqua (* 1954), italienischer Schauspieler und Stuntman
 Roberto Dell’Acqua (1946–2019), italienischer Stuntman und Schauspieler

Siehe auch:
 Acquah
 Aqua